Azzano puede referirse a:
 Azzano d'Asti, localidad y comuna italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte.
 Azzano Decimo, localidad y comuna italiana de la provincia de Pordenone, región de Friuli-Venecia Julia.
 Azzano Mella, localidad y comuna italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía. 
 Azzano San Paolo, localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía.